Битва при Веллетри:

 Битва при Веллетри (1744)
 Битва при Веллетри (1849)